Topolovec (Koper), een plaats in de Sloveense gemeente Koper
 Topolovec (Šmarje pri Jelšah), een plaats in de Sloveense gemeente Šmarje pri Jelšah